Mount Dawson ist der Name folgender Berge:

 Mount Dawson (Antarktika) in der Sentinel Range, Ellsworthland
 Mount Dawson (British Columbia) in den Selkirk Mountains, Kanada
 Mount Dawson (New Brunswick) im Northumberland County, Kanada